Rochow steht für:

 Rochow (Adelsgeschlecht), märkisches Adelsgeschlecht
 Rochow, deutscher Name von Rochowo, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Rochow, deutscher Name von Rochov, Okres Litoměřice, Tschechien

Rochow ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Rochow (Adolf Friedrich August von Rochow; 1788–1869), deutscher Gutsbesitzer und Offizier
 Adolf Friedrich von Rochow (1758–1813), deutscher Gutsbesitzer
 Carl Friedrich von Rochow (1746–1811), deutscher Rittergutsbesitzer und Finanzbeamter
 Christiane Louise von Rochow (1734–1808), deutsche Sozialreformerin
 Eugene G. Rochow (1909–2002), US-amerikanischer Chemiker

 Gustav von Rochow (1792–1847), deutscher Politiker

 Harry von Rochow (Friedrich Leopold Harry von Rochow; 1881–1945), deutscher Offizier und Reitsportler
 Ilse Rochow (* 1934), deutsche Byzantinistin
 Margita von Rochow (1921–1974), deutsche Botanikerin
 Mathias Rochow (* 1975), deutscher Politiker (NPD)
 Moritz August von Rochow (1609–1653), deutscher Obrist
 Rochus III. von Rochow-Plessow (1828–1896), deutscher Publizist, Kämmerer und Politiker
 Samuel Friedrich von Rochow (1641–1728), kurhessischer Staatsminister und Gutsbesitzer
 Stefan Rochow (* 1976), deutscher Politiker (ehem. NPD)
 Theodor von Rochow (1794–1854), deutscher Generalleutnant und Gesandter
 Victor Benno Meyer-Rochow, neuseeländischer Biologe und Zoologe

Siehe auch:
 Müller-Rochow-Synthese, chemisch-technisches Verfahren